Korsar steht für:

 ein Freibeuter oder Kaperer, siehe Kaperei
 muslimische Freibeuter der frühen Neuzeit im Mittelmeerraum, siehe Barbaresken-Korsaren
 Korsar (Bootsklasse), ein Segelboot
 Kartenspiel von Reiner Knizia, siehe Pirat (Spiel)

Korsar ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Korsar (* 1987), schwedischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Corsair
 Le Corsaire
 Corsaro
 Corsario